AN/SSQ-36 — американский батитермографический буй одноразового использования, типоразмер А. Предназначен для сброса с самолётов и вертолётов. Обеспечивает измерение вертикальных температурных градиентов и передачу данных на объект-носитель. В зависимости от модификации может работать в одном из 3 или 99 предустановленных радиоканалах. Измерения проводятся термистором, который опускается на кабеле из днища поплавковой части буя и обеспечивает непрерывное считывание температуры в зависимости от глубины.

Гидростатическая часть буя изолирована от забортной воды заглушкой из водорастворимого материала. По мере растворения заглушки забортная вода поступает в поплавок, и буй затапливается.

Тактико-технические характеристики
 Максимальная глубина погружения термодатчика — 305, 610 и 800 м.
 Скорость погружения термодатчика — 1,52 м/с ± 5%
 Диапазон измерения температур — от –2 до +35°С
 Размеры поплавка:
 диаметр — 124 мм
 длина — 914 мм
 Максимальный вес — 9 кг
 Поплавок должен свободно заходить в стандартное гнездо сбрасывателя диаметром 125,4 мм и длиной 1,2 м и при вертикальном расположении гнезда свободно выходить из него под действием силы тяжести.
 Ударостойкость: Выдерживает до трёх полусинусоидальных ударов силой 100g в направлении днищевой части и до семи ударов 50g в любом другом направлении.
 Мощность передатчика — 0,25 Вт
 Передающие частоты: 170,5; 172,0; 173,5 МГц (для трёхчастотного буя)
 Кодирование температуры: Несущая частота модулируется информационным сигналом частоты 1360—2700 Гц. Частота модулирующего сигнала (Гц) зависит от измеренной температуры в соответствии с формулой f = 1440 + 36T, где T — температура термодатчика, °С.

Примечания

Ссылки
 APPROVED NAVY TRAINING SYSTEM PLAN FOR THE NAVY CONSOLIDATED SONOBUOYS. N88-NTSP-A-50-8910B/A, SEPTEMBER 1998.
 Бородавкин А. Вертолётные системы РГБ. Зарубежное военное обозрение, 1990, № 10, С.54-58.

Гидроакустические буи